Ненапрегната отворена гласна е категория гласни звукове, характеризиращи се с разположение на езика в междинно положение между отворени и полуотворени гласни.

Двата основни ненапрегнати затворени гласни звукове, разпознавани от Международната фонетична азбука са:

 ненапрегнато-отворена предна незакръглена гласна [æ]
 ненапрегнато-отворена средна гласна [ɐ]

Бележки 

Гласни звукове